Sarbhoyomyces är ett släkte av svampar. Sarbhoyomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sarbhoyomyces